Шестой розыгрыш Кубка СССР по хоккею с шайбой стал самым представительным с начала проведения турнира. Этому способствовало почти двукратное увеличение команд в чемпионате СССР, все участники которого получали право играть в розыгрыше Кубка. Кроме этих 39 команд по-прежнему к участию допускались победители кубков Москвы, Ленинграда и 8-и союзных республик.
Снова часть команд отказалась от участия – клубы из Воскресенска, Челябинска, и второй год подряд обладатель Кубка из Казахстана не вышли на старт турнира. Ещё один матч не состоялся на 3-м этапе.
Изменилась и формула проведения соревнований. Три ведущих клуба страны – призёры прошлогоднего первенства СССР, начинали играть только с 1/8 финала. На этот раз такое преимущество было обоснованно не превосходством на другими командами, а подготовкой их игроков к олимпиаде, вследствие чего эти клубы не участвовали во внутренних соревнованиях (и Кубке, и чемпионате страны) до середины февраля. Остальные 12 команд класса «А», 18 из 24 команд класса «Б» и обладатели кубков союзных городов и республик начинали турнир с 1/32 финала, после чего победители с оставшимися 6-ю командами класса «Б» разыгрывали в 1/16 финала оставшиеся 13 путёвок в 1/8-ю.

Список участников

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 1956. Кубок СССР. Шестой розыгрыш - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой